nitrition, a salétromossav savmaradék ionja (konjugált bázisa)
 nitritek, a salétromossav sói
 alkoholok salétromossavval alkotott észterei (szerves nitritek)